Лига чемпионов ОФК 2013/14, также О-лига 2014 () — 8-й розыгрыш клубного футбольного турнира, проводимого Конфедерацией футбола Океании (ОФК). Действующий чемпион — «Окленд Сити».

Формат 
 Турнир состоит из двух этапов: предварительный раунд и финальный раунд (групповой этап, полуфиналы и финал).
 Участниками предварительного раунда являлись 4 команды — победительницы национальных чемпионатов слабейших футбольных ассоциаций. Они сыграли в однокруговом турнире, проходившем в Паго-Паго с 15 по 19 октября 2013 года. Победитель турнира получил прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов ОФК 2013/14.
 В групповом этапе приняли участие 12 команд (в прошлом сезоне — 8). Четыре ассоциации были представлены двумя командами каждая, три ассоциации — одной командой каждая и одно место получил победитель предварительного раунда. Эти команды были разделены на 3 группы по 4 команды в каждой. Каждая группа играла однокруговой турнир, победитель которого выходил в полуфинал. Ещё одним участником полуфинала становилась лучшая из команд, занявших на групповом этапе вторые места. Команды из одной ассоциации не могли встретиться друг с другом в матчах одной группы.
 Формат полуфинальных не изменился по сравнению с прошлым сезоном: полуфиналы состояли из двух матчей (один команда проводит на домашнем стадионе и один — на выезде).
 В отношении финала было решено также вернуться к двухматчевому формату, который существовал до прошлого сезона.

Участники 
В турнире приняли участие 15 команд, представлявшие 11 футбольных ассоциаций — членов ОФК. Четыре ассоциации, показавшие лучшие результаты в Лиге чемпионов ОФК 2012/2013 (Новая Зеландия, Фиджи, Таити и Вануату) получили по 2 места в групповом этапе. Ещё три ассоциации (Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея и Соломоновы Острова) получили на групповом этапе по 1 месту. К командам этих стран присоединился победитель предварительного раунда, в котором участвовали представители четырёх развивающихся ассоциаций (Самоа, Тонга, Американское Самоа и Острова Кука).

Предварительный раунд 
Турнир предварительного раунда прошёл в Паго-Паго (Американское Самоа) 15-19 октября 2013 года. 4 команды в однокруговом турнире определили победителя, который получил путёвку на групповой этап Лиги чемпионов ОФК 2013/2014.

Групповой этап 
Игры группового этапа состоялись в городах Мба и Лаутока (Фиджи) 7-15 апреля 2014 года. 12 команд были распределены по трём группам с тем условием, чтобы клубы, представляющие одну футбольную ассоциацию не встречались друг с другом на групповом этапе. В каждой группе 4 команды играли между собой однокруговой турнир. Победители групп и лучшая из команд, занявших вторые места выходили в полуфинал.

Группа A

Группа B

Группа С

Рейтинг команд, занявших вторые места

Полуфиналы

Участники 
  Пираэ
  Амикаль
  Ба
  Окленд Сити

Первые матчи

Вторые матчи

Финал

Первый матч

Второй матч 

Лига чемпионов ОФК